Shout steht für:
 Shout (The-Isley-Brothers-Lied), Lied der Band Isley Brothers (1959)
 Shout (Tears-for-Fears-Lied), Lied der Band Tears for Fears (1984)
 Shout (Michael-Jackson-Lied), Lied des Sängers Michael Jackson (2001)